O Campeonato Alagoano de Futebol de 2009 foi a 79º edição do campeonato profissional de clubes de futebol do estado de Alagoas. Aconteceu entre 18 de janeiro e 17 de maio de 2009 e reuniu dez equipes. A equipe campeã do campeonato, , garantiu vaga na Copa do Brasil de 2010 e o vice-campeão, , na Série D do Campeonato Brasileiro de 2009 já que o  disputava, assim como o , a série C de 2009.

Formato
Os participantes serão divididos em dois grupos (grupo A e grupo B). Na primeira fase, as equipes jogam dentro de seus grupos em jogos de ida e volta e, ao final, a primeira equipe classificada de um grupo enfrenta a segunda do outro numa semifinal também em jogos de ida e volta. Os vencedores vão para a final do turno, novamente em jogos de ida e volta e a equipe vencedora dessa final será a campeã do turno e estará habilitada para a disputa da final do campeonato.

Na segunda fase, as equipes jogam contra as equipes do outro grupo, em jogos de ida e volta, embora a classificação seja dentro de cada grupo. A primeira equipe classificada de um grupo enfrenta a segunda do outro numa semifinal também em jogos de ida e volta. Os vencedores se enfrentam na final do turno, novamente em jogos de ida e volta e a equipe vencedora dessa final será a campeã do turno e estará habilitada para a disputa da final do campeonato.

As equipes vencedoras de cada turno disputam entre si dois jogos finais, para estabelecerem a equipe campeã alagoana. Se a mesma equipe ganhar as duas fases, será declarada campeã automaticamente.

As duas equipes que terminarem no penúltimo e último lugares na classificação da primeira fase e da segunda fase, somadas, serão rebaixadas para a segunda divisão do estadual.

Critérios de desempate
Os critério de desempate serão aplicados na seguinte ordem:
Maior número de vitórias
Maior saldo de gols
Confronto direto (somente entre duas equipes)
Maior número de gols pró (marcados)
Menor número de gols sofridos
Sorteio

Equipes participantes

Agremiação Sportiva Arapiraquense (ASA) (Arapiraca)
Centro Sportivo Capelense (Capela)
Sport Club Corinthians Alagoano (Maceió)
Associação Atlética Coruripe (Coruripe)
Clube de Regatas Brasil (CRB) (Maceió)

Centro Sportivo Alagoano (CSA) (Maceió)
Centro Social Esportivo (CSE) (Palmeira dos Índios)
Igaci Futebol Clube (Igaci)
Ipanema Atlético Clube (Santana do Ipanema)
Murici Futebol Clube (Murici)
|}

Estádios

Primeiro turno

Grupo A

Primeira rodada

Segunda rodada

Terceira rodada

Quarta rodada

Quinta rodada

Sexta rodada

Sétima rodada

Oitava rodada

Nona rodada

Décima rodada

Grupo B

Primeira rodada

Segunda rodada

Terceira rodada

Quarta rodada

Quinta rodada

Sexta rodada

Sétima rodada

Oitava rodada

Nona rodada

Décima rodada

Fase final

Tabela

Semifinal
Jogos de ida

Jogos de volta

Final
Jogo de ida

Jogo de volta

Premiação

Segundo turno

Grupo A

Grupo B

|}

Primeira rodada

Segunda rodada

Terceira rodada

Quarta rodada

Quinta rodada

Sexta rodada

Sétima rodada

Oitava rodada

Nona rodada

Décima rodada

Fase final

Tabela

Semifinal
Jogos de ida

Jogos de volta

Final
Jogo de ida

Jogo de volta

Premiação

Premiação
Como a mesma equipe venceu os dois turnos, não houve a necessidade de uma Terceira fase entre os vencedores dos dois turnos.

Classificação geral

a. Já disputam a série C do Campeonato Brasileiro de 2009.

Artilharia
Atualizado em 12 de maio de 2009.

12 gols (1)
Calmon ()

9 gols (3)
Neguinho ()
Rincon (Igaci FC)
Rogério ()

7 gols (1)
Hailton ()

6 gols (4)
Afonso ()
Etinho (Igaci FC)
Luiz Carlos ()
Yure ()

5 gols (11)
Dinda ()
Dio ()
Everton ()
Jonathan ()
Jota ()
Júnior ()
Rafael Leandro ()
Rodriguinho ()
Sóstenes ()
Tozim ()
Xuxa ()

4 gols (4)
Gustavo ()
Joab ()
Neto ()
Temisson ()

3 gols (17)
Alan ()
Alex Pedroso ()
Cleitinho ()
Da Silva ()
Didira ()
Edmar ()
Erivaldo ()
Fábio Lopes ()
Flávio ()

3 gols (continuação)
Leandro Cardoso ()
Luciano Rosa ()
Marcelo Fumaça ()
Marciano ()
Marco Antônio ()
Maycon ()
Ricardinho ()
Robert ()

2 gols (23)
Adriano Cabeça (Igaci FC)
Alex ()
Alexsandro ()
Augusto ()
Augusto ()
Cal ()
Camilo ()
Cicinho ()
Diogo ()
Doda ()
Du Cosmo ()
Fagner ()
Gilmar Baiano ()
Madson (Igaci FC)
Marabá ()
Maranhão (Igaci FC)
Marcelinho ()
Nino ()
Palhinha (Igaci FC)
Paulão ()
Rodrigo Antoneli ()
Rodrigo Paulista ()
Zé Carlos ()

1 gol (52)
Alex ()
Alexandre Goulart ()
Anderson ()
Anderson ()
Barboza ()
Basílio ()
Camilo ()
Cauê ()
Cavalo ()
César ()
Claiton ()
Clayton ()

1 gol (continuação)
Cristiano ()
Denilson ()
Dimas ()
Edson (Igaci FC)
Eduardo ()
Egídio (Igaci FC)
Fábio Lima ()
Flávio ()
Gueba ()
Jan ()
Jean ()
Jô ()
João Neto (Igaci FC)
Joilson ()
Jones ()
Juninho Caiçara ()
Júnior Amorim ()
Junior Viçosa ()
Kemps ()
Kim ()
Léo (Igaci FC)
Léo Borges ()
Márcio ()
Mica ()
Nenem ()
Nilson ()
Nilton (Igaci FC)
Oliveira ()
Paulão ()
Peter ()
Preto ()
Procópio ()
Rafinha ()
Renato ()
Ricardo Miranda ()
Robélio ()
Selmo Lima ()
Sinval ()
Thiago ()
Tony ()
Valdiran ()
Zé Luiz ()

Gol contra (4)
Milton () para o 
Paulão () para o 
Vitor () para o 
Rodrigo Antonelli () para o 
|}

Ligações externas
 no sítio oficial da Federação Alagoana de Futebol (FAF)

2009
Futebol de 2009 em Alagoas